Together () — сингл австралийской певицы и автора песен Сии. Песня является саундтреком к фильму Музыка и лид-синглом к альбому-саундтреку Music: Songs from and Inspired by the Motion Picture, релиз которого намечен на 12 февраля 2021 года.. Премьера трека состоялась 20 мая 2020 года под руководством лейбла Atlantic Records.

Чарты

Сертификация

Источники 

Песни 2020 года
Песни Сии
Песни, написанные Джеком Антоноффом
Песни, написанные Сией
Песни из кинофильмов